UOB est un sigle qui faire référence à :
 l'université Omar-Bongo au Gabon
 l'université officielle de Bukavu en République démocratique du Congo
Sigle de 3 caractères